Air Cairo — египетская чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в Каире, предоставляющая услуги пассажирских перевозок по договорам с туристическими компаниями из Европы, Африки и Азии в Египет. Полностью принадлежит флагману страны — авиакомпании EgyptAir.

Портом приписки Air Cairo и её транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Каира, штаб-квартира перевозчика находится в каирском районе Шератон-Гелиополис.

История 
Авиакомпания Air Cairo была основана инвестиционным холдингом «Kato Froup» в партнёрстве с объединением туристических операторов Египта и начала операционную деятельность в 1997 году. Спустя пять лет национальная авиакомпания страны EgyptAir приобрела 40% (и в дальнейшем увеличила до 60%) собственности Air Cairo, после чего передала эксплуатируемые самолёты производства ОКБ Туполева и часть маршрутной сети, обслуживаемой на этих лайнерах, во вновь созданную авиакомпанию Cairo Aviation. В настоящее время Air Cairo позиционируется, как чартерное подразделение флагмана EgyptAir.

Собственники 
 EgyptAir — 60%
 Национальный банк Египта — 20%
 Банк «Misr» — 20%

Флот 

В январе 2021 года воздушный флот авиакомпании Air Cairo составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 
 
 Воздушный флот авиакомпании Air Cairo
 Air Cairo at ATDB: profile, history and events, contacts and management, historical/current/planned aircraft in fleets

Авиакомпании Египта
Бюджетные авиакомпании